La Patria puede hacer referencia:
 La Patria (1849-1851), periódico de Madrid, España.
 La Patria (1865-1866), periódico de Madrid, España.
 La Patria (1863-1896), periódico publicado en Valparaíso, Chile.
 La Patria, periódico publicado en Manizales, Colombia.